Дорохово — топоним в России:

 Дорохово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Дорохово — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Дорохово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Дорохово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Дорохово — посёлок в Рузском городском округе Московской области.
 Дорохово — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД.
 Санаторий Дорохово — санаторий на Москве-реке около Старой Рузы.
 Дорохово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Выборская волость).
 Дорохово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области России (Пушкиногорье).
 Дорохово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Дорохово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Дорохово — деревня в Старицком районе Тверской области. 
 Дорохово — военный аэродром близ города Бежецк Тверской области.
 Дорохово — село в Назаровском районе Красноярского края.

См. также